Mittelberg är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Bregenz och förbundslandet Vorarlberg, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är .

Trakten runt Mittelberg består i huvudsak av gräsmarker. Runt Mittelberg är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Se även 
 Baad
 Hirschegg
 Mittelberg
 Riezlern

Källor

Externa länkar

Indelningar i Vorarlberg